Acesso à internet
Controle de acesso
Acesso MTV
Acesso (álbum) - de Zelia Duncan

Desambiguação